Сезон 2016 года — это 97-й по счёту сезон в истории Национальной Футбольной Лиги. Игры начались в четверг, 8 сентября 2016 года, с ежегодной кик-офф игры. В кик-оффе участвовали команды прошлогоднего Супербоула «Денвер Бронкос» и «Каролина Пэнтерс». В этом сезоне, впервые с 1997 года, команда поменяла свой штат. Рэмс переехали из Сент-Луиса в Лос-Анджелес.

Предсезонная подготовка 
Тренировки к регулярному сезону начались в конце июля 2016 года, по правилам их нельзя проводить раньше чем за 15 дней до первых и игр пресизон. 64 игры были сыграны к 1 сентября за неделю до старта регулярного сезона.

Регулярный сезон 
Регулярный сезон будет состоять из 256 игр в течение 17 недель. Первая игра состоится в четверг 8 сентября 2016 года.

Игровая формула
Под игровой формулой в НФЛ подразумевается, то что каждая команда из дивизиона проведет по две встречи (одну дома, одну на выезде) с тремя другими командами. В дополнение, каждая команда сыграет против четырёх команд другого дивизиона из другой конференции. Подобная формула меняется каждый год.

На этот сезон была следующая формула:

Основные моменты:
 NFL Kickoff Game — открывающая игра сезона.
 Международная серия — игры за пределами США.
 Игры в День благодарения —
 Рождественские игры —
 Новогодние игры —

Дивизионы 
АФК = Американская футбольная конференция, НФК = Национальная футбольная конференция

Конференции

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт НФЛ

НФЛ в сезоне 2016
Сезоны НФЛ